

Personen 
 Hubertus Goltzius (1526-1583), Nederlands humanist, numismaat en drukker (Venlo)
 Hendrick Goltzius (1558-1617), Duits schilder, tekenaar en graveur
 Dominicus Goltzius (1644-1721), Nederlands predikant

Diversen 
 Goltziusgebouw, cultureel centrum in Venlo
 Goltziusmuseum, voormalig museum in Venlo
 Goltziusstraat, straat in Venlo